Roberto Hernández puede referirse a:

 Roberto Hernández, abogado y cineasta mexicano.
 Roberto Hernández, deportista salvadoreño de la especialidad de tiro con arco.
 Roberto Hernández, futbolista mexicano.
 Roberto Hernández, futbolista uruguayo.
 Roberto Hernández, entrenador y exfutbolista chileno.
 Roberto Hernández, deportista cubano de 400 metros planos.
 Roberto Hernández, comediante venezolano de la Radio Rochela.
 Roberto Hernández, periodista uruguayo.
 Roberto Hernández Blázquez (1982), político español.
 Roberto Hernández Vázquez, productor mexicano de telenovelas.